Анна Тръпчева Стоянова-Кандиларова е българска просветна деятелка от Македония.

Биография 

Тръпчева е родена в 1865 година в Османската империя, в град Воден, днес Едеса, Гърция. Сестра е на Апостол Тръпчев. Учи във Воден, а до 1882 година в Мариинската девическа гимназия в Одеса, Русия. Завръща се в Македония и е назначена за директорка на българското девическо училище във Велес. От 1884 до 1887 година преподава в Солунската българска девическа гимназия „Свето Благовещение“ и е директорка на пансиона (1884 – 1885).

Анна Тръпчева се омъжва за учителя Георги Кандиларов. Умира в Арбанаси в 1941 година.

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Учители в Солунската българска девическа гимназия
Починали в Арбанаси
Родени във Воден
Български имигранти от Македония във Велико Търново